Tratado de Washington puede hacer referencia a varios acuerdos firmados en Washington D. C.:

 El Tratado de Washington (1805), entre los Estados Unidos y el Consejo Nacional Creek.
 El Tratado de Washington (1824), varios tratados entre los Estados Unidos y pueblos indígenas.
 El Tratado de Washington (1826), entre los Estados Unidos y el Consejo Nacional Creek liderado por Opothleyahola.
 El Tratado de Washington (1831), entre los Estados Unidos y la tribu india Menomini.
 El Tratado de Washington (1836), tratado de Estados Unidos con los nativos americanos (Ottawa y Ojibwa).
 El Tratado Webster-Ashburton de 1842, que resolvió la disputa fronteriza entre Canadá y los Estados Unidos. Ayudó a terminar con el comercio de esclavos.
 El Tratado de Oregón de 1846, que estableció la frontera entre los Estados Unidos y el Reino Unido al oeste de las Montañas Rocosas (límite actual entre los Estados Unidos y Canadá).
 El Tratado de Washington (1855), entre los Estados Unidos y los Ojibwa.
 El Tratado de Washington (1871), un acuerdo general entre los Estados Unidos y el Imperio británico.
 La Conferencia Internacional del Meridiano de 1884, que estableció el meridiano de Greenwich, el sistema de zona horaria mundial y el día universal como estándares internacionales.
 El Tratado de Washington (1900) entre España y los Estados Unidos.
 El Tratado naval de Washington de 1922, que limitó el armamento naval.
 El Tratado del Atlántico Norte de 1949, creación de la OTAN.
 El Tratado de Washington (1989), tratado sobre propiedad intelectual de los circuitos integrados.
 La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, más conocida como CITES.